Quilzèmhoal est le vingt-neuvième album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2015.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Hector
 Tante Diane
 Pablito et Fernando, manifestants analphabètes
 Carlos et Alfonso, policiers
 Tapalahtélé
 Tèkunhanpoté
 Séhgéthé et Tadpadbol
 Tuihteur et Géhpéhèss
 Ptih'bonbèc, reine des Zygomastèques
 Capitaine Bombonera du bateau fluvial et son employé Tèzhébété

Démons 
 Quilzèmhoal, le diable-piranha

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilamie
 Les trois enfants Marsupilamis : Bobo, Bibu, et Bibi
 Mars le noir, et son épouse Vénus
 Biba, leur fille
 Les trois Aras
 Trois Scarabées-rhinocéros

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2015
Album Marsu Productions